Жи́харка — российский мультфильм 2006 года по одноимённой русской народной (уральской) сказке, который создал режиссёр Олег Ужинов на студии «Пилот» при участии продюсерской компании «Аэроплан». Подзаголовок: «Сказка, рассказанная уральским казаком своей дочке».
 
Мультфильм входит в цикл «Гора самоцветов». В начале мультфильма — пластилиновая заставка «Мы живём в России — Урал».

Фильм участвовал в конкурсной программе фестиваля «Суздаль-2007».

Сюжет 
Жили-были кузнецы Кот и Воробей. И жила у них маленькая хорошенькая девочка Жихарка. Всем она была хороша, но уж шибко любила баловаться и не слушаться. Отправились как-то раз Кот и Воробей на ярмарку, и в это время Жихарку похитила хитрая Лиса, чтобы съесть её. Страшно и хитрая была эта лисица, но Жихарка настолько непоседлива, непосредственна и наивна, что съесть её ну никак не получается.

Создатели 

Фильм снят при государственной финансовой поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии

КОНЕЦ ФИЛЬМА

© ООО "Большая анимационная студия Пилот" и © ЗАО "Аэроплан" и © Федеральное агентство по культуре и кинематографии, 2006 г.
 Создатели проверены по титрам мультфильма.

Музыка 
В фильме использованы записи верховажских гармонистов Виталия Пашова, Василия Федяевского, Леонида Шемелина, сделанные в фольклорных экспедициях Государственного республиканского центра русского фольклора и Центра русской традиционной культуры «Высокуша».

Мифология 
В сказке упоминается мифологический персонаж — Бабайка (Бабай), который пугает маленькую девочку.

Награды и фестивали 
 2006 — 9 Международный фестиваль «Анимаевка» в Могилёве. Гран-при присудили режиссёру Олегу Ужинову за фильм «Жихарка».
 2006 — VIII Международный кинофестиваль «Сказка» в Москве. В разделе короткометражных анимационных фильмов Гран-при получил фильм «Жихарка» режиссёр Олег Ужинов.
 2007 — ОРФАК в Суздале: Лучший фильм для детей — «Жихарка» режиссёр Олег Ужинов.
 2007 — XIV Международный анимационный фестиваль в Штутгарте — приз в номинации «Лучшее детское кино». Из заключения детского жюри: «„Жихарка“ — замечательный и весёлый фильм, он наполнен удивительными и интересными событиями. Мы считаем, что графика фильма чрезвычайно интересна, мы никогда не видели подобного. Идея превратить сказку в мультфильм — замечательна».

Примечания

Ссылки 
 Жихарка (в цикле Гора самоцветов)на сайте «Энциклопедия отечественного кино» ()
 
 

Мультфильмы на русском языке
Рисованные мультфильмы России 2006 года
Мультфильмы «Гора самоцветов»
Мультфильмы по русским народным сказкам
Мультфильмы Олега Ужинова
Мальчик и ведьма